DHR kan syfta på:

 DHR – en organisation i Sverige för personer med nedsatt rörelseförmåga
 DHR – en smalspårig järnväg i Indien, se Darjeeling Himalayan Railway
 DHR – ett brittiskt skivmärke, se